Die göttliche Komödie ist die Bezeichnung für:
 Die göttliche Komödie (1991), portugiesischer Film von Manoel de Oliveira
 Die göttliche Komödie (1995), portugiesischer Film von João César Monteiro

Siehe auch:
 Göttliche Komödie